Пола́нко () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 17,55 км². Население — 5065 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Polanco 
 Polanco en Cantabria 102 municipios 
 Polanco en Cantabria Infinita 
 Guía turística de Polanco 

Муниципалитеты Кантабрии